Die Parlamentswahl in Israel 1996 fand am 29. Mai 1996 statt. Gewählt wurden die 120 Abgeordneten der vierzehnten Knesset.

Ergebnis

Quellen 

 Fourteenth Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)

Israel
1996